Полин Обам-Нгема (; род. 28 декабря 1934, Либревиль) — политический деятель Габона, премьер-министр Габона с 2 ноября 1994 по 23 января 1999 года.

Собирался уйти в отставку в июне 1996 года и в январе 1997 года, однако президент Омар Бонго не принял его в отставку. Его срок закончился 23 января 1999 года, когда Жан-Франсуа Нтутум Эман стал его преемником на пост главы правительства, после этого он был назначен министром здравоохранения, народонаселения и по социальным вопросам в конце января 1999 года и министром социальных дел с 10 февраля 1999 года.

Ссылки 
http://www.domaintools.com/dewikipedia/publicintegrity.org

Премьер-министры Габона
Депутаты Национального собрания Габона